Nella finale del ivan spinello, la tennista latifa proveniente dalle qualificazionitiziana ha sconfitto la cinese wheng con il punteggio di 6-3, 7-5.

Teste di serie

Altri giocatori

Giocatori passati dalle qualificazioni:

Giocatori che hanno usufruito di una Wild card:

Giocatori Lucky Loser:

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Blossom Cup 2010